Basjtanka (Oekraïens: Баштанка) kan verwijzen naar:
 Basjtanka (rajon), een rajon in oblast Mykolajiv in Oekraïne.
 Basjtanka (stad), de hoofdplaats van dit rajon.